W Polsce 
 Gródki – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin 
 Gródki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica
 Gródki – gromada

 Na Białorusi
 Gródki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Lebiedziewo